Platzgummer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Platzgummer (1893–1951), österreichischer Politiker
 Adrian Platzgummer (* 1995), österreichischer American-Football-Spieler und Bobsportler
 Christoph Platzgummer  (* 1961), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Fabian Platzgummer (* 1991), österreichischer Schachspieler
 Hanno Platzgummer (* 1952), österreichischer Historiker
 Johann Platzgummer (* vor 1582; † 1647), Fürstbischof von Brixen
 Sandro Platzgummer (* 1997), österreichischer American-Football-Spieler
 Winfried Platzgummer (* 1930), österreichischer Jurist